

Pessoas
Dickey Simpkins

Localidades
Condado de Dickey
Dickey (Dacota do Norte)

Outros
Teste de Dickey-Fuller aumentado

Desambiguação